Пепловский ― польская фамилия:
 Пепловский, Адам Доминикович — врач, доктор медицины.
 Пепловский, Эдуард Евгеньевич (1880—1960) — депутат Государственной думы Российской империи II созыва, министр труда и социальной защиты, сенатор в Польше.